Франсуа́ Буше́ (, 29 сентября 1703, Париж — 30 мая 1770, там же) — французский живописец, рисовальщик,  и художник-декоратор. Один из ключевых французских художников XVIII века, яркий представитель стиля рококо.

Создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги Овидия, Боккаччо, Мольера. Работал во многих видах декоративного и прикладного искусства: создавал декорации для опер и спектаклей, картины для королевских шпалерных мануфактур; выполнял орнаментальные росписи изделий севрского фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры и т. п.

Творчество Буше-живописца исключительно многогранно, он обращался к аллегорическим и мифологическим сюжетам, изображал деревенские ярмарки и фешенебельную парижскую жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты.

Буше был удостоен множества почестей, включая звание придворного художника (1765 год). Активно привлекался к украшению резиденций короля и мадам де Помпадур, частных особняков Парижа. Фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур, которую он запечатлел на нескольких портретах, была его поклонницей. В последние годы жизни был директором Королевской академии живописи и скульптуры и «первым живописцем короля». Лучшие работы Буше отличаются необыкновенным очарованием и совершенным исполнением.

Биография

Ранние годы 
Франсуа Буше родился в Париже 29 сентября 1703 года. Его отец, Николя Буше, был художником. Он зарабатывал на жизнь рисованием гравюр и узоров для вышивки. С ранних лет Франсуа помогал отцу в мастерской.

Отец, обнаружив у своего сына талант, определил его в ученики к Франсуа Лемуану. У Лемуана Буше провёл несколько месяцев и вспоминал о нём впоследствии без большой благодарности.

В семнадцать лет Буше поступил в мастерскую гравёра Жана-Франсуа Карса, что позволило ему самостоятельно зарабатывать на жизнь, а также завести полезные знакомства — с высокопоставленными клиентами своего наставника.

1722—1730 годы 
С 1720 года Буше занимался у Ф. Лемуана, известного мастера-монументалиста; затем работал в мастерской гравера Ж. Ф. Карса-старшего, изучая искусство оформления книг и гравюру.

В 1722 году ему было поручено иллюстрировать новое издание «Французской истории» Габриэля Даниеля, а в 1723 году он получил академическую премию за картину «Евил-меродах, сын и наследник Навуходоносора, освобождающий из оков царя Иоахима».

Участие в 1722—1723 годах в создании офортов для «Сборника Жюльена», в котором воспроизводились в гравюре все произведения Антуана Ватто, позволило ему познакомиться с работами этого художника, усвоить его композиционные приёмы.

В 1723 году Франсуа Буше победил в конкурсе на Римскую премию Королевской академии живописи и скульптуры в Париже. Эта победа давала ему право на обучение в Риме, но во Французской академии в Риме не нашлось для победителя вакантного места. Отправиться в путешествие по Италии молодому художнику удалось лишь в 1727 году. В Риме на него произвели особенно сильное впечатление декоративные работы Пьетро да Кортона и Джованни Ланфранко. Несомненно, художник был знаком и с венецианской традицией монументально-декоративной живописи, хотя неизвестно, ездил ли он в Венецию; позже Буше стал коллекционировать рисунки Тьеполо. Пейзажи «Вид Тиволи» (Музей искусств и архитектуры, Булонь-сюр-мер) и «Вид садов Фарнезе» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк) исполнены на основании итальянских впечатлений. Уже в них проявился незаурядный декоративный дар художника, умеющего строить композиции на сочетании ритмики целого и характерной детали.

1731—1760 годы 

Этот период был временем расцвета таланта Буше. Он создает полотна на мифологические и библейские сюжеты, пишет пасторали, сцены в интерьере, пейзажи, создает декорации к балету «Персей» (1746) и опере-балету «Галантная Индия» (1735), работает для мануфактур гобеленов и фарфора.

Вернувшись из Италии в 1731 году, Буше почти сразу же стал кандидатом в Королевскую академию по классу исторической живописи, а уже в 1734 году его утвердили как полноправного члена академии за картину «Ринальдо и Армида» (1734). Первые годы после итальянского путешествия почти полностью посвящены рисунку, копированию и гравюре.

В 1733 году он женился на семнадцатилетней Мари-Жанне Бюзо, с которой написаны многие «нимфы» Буше. Чуть позже он стал преподавать в академии, сначала как ассистент (1735), а затем — как мастер (1737). Но, несмотря на это, Буше в то время был ограничен в средствах.

С конца 1730-х годов работал театральным декоратором и на мануфактуре Бове, где создавал картоны для производства шпалер.

В 1737 году Буше стал профессором Королевской Академии живописи и скульптуры. В 1730—1740-х годах он получал большие официальные заказы на росписи апартаментов в Версале — в комнате Королевы («Королевские добродетели», 1735), в Малых апартаментах («Охота на тигра», «Охота на крокодила», обе — 1736, Амьен, Музей изящных искусств), в апартаментах дофина («Венера и Вулкан», 1747, Париж, Лувр), а также в Королевской библиотеке Парижа («История», 1743—1746, Париж, Национальная библиотека). Он проявил в них изощрённую фантазию, изображая мифологические и аллегорические сцены с пикантной занимательностью и грацией, ценимыми в эпоху рококо.

В 1742—1748 годах Франсуа Буше занимал должность декоратора Королевской академии музыки и танца. В 1755—1770 годах Буше был директором Королевской мануфактуры Гобеленов.

1761—1770 годы 
С 1760 года Буше терял былую популярность. В 1761 году стал ректором Королевской академии, в 1765 году — директором. За несколько месяцев до смерти его избирали почётным членом Петербургской академии художеств.

30 мая 1770 года Буше скончался.

Творчество

Пейзажи и пасторали 
Написанные им в этот период пейзажи окрестностей Бове и Парижа словно перешли со шпалер или эскизов декораций, для которых они создавались, на станковые полотна. Эти красивые декоративные композиции могли быть использованы как фон в любой пасторальной сценке. Непосредственные жанровые наблюдения сочетаются в них с обобщенно и декоративно решённым общим построением композиции («Ферма», Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Утро в деревне», 1740-е годы, Старая пинакотека, Мюнхен; «Пейзаж с отшельником», Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Пейзаж в окрестностях Бове», Эрмитаж, Санкт-Петербург).

С темой сельских пейзажей связаны и пасторали Буше, тоже строящиеся по принципу театральной декорации: с площадкой для актёров, кулисами и уподобленным играющим на сцене молодым миловидным поселянам, занятым отдыхом или выяснением любовных отношений («Вознагражденная покорность», Музей искусств, Ним; «Прекрасная кухарка», 1738, Музей Коньяк-Же; «Отдых крестьян», частное собрание, Флорида).

Мифологические и библейские сцены 
Декоративный талант и фантазия художника проявились и в мифологических сценах. Они изображались на фоне воображаемых античных построек. Сцены эффектны по композиции, написаны в свободной живописной манере и яркой серебрящейся красочной гамме, в чём проявилось увлечение художника манерой Дж. Б. Тьеполо («Аврора и Кефал», Музей изобразительного искусства, Нанси; «Геркулес и Омфала», 1730-е, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Венера просит Вулкана выковать оружие для Энея», Лувр).

Его картины эффектны по композиции, исполнены динамичным мазком. Буше любил не только использование определённых нескольких цветов (обыгрывая их тональные вариации или, напротив, локальные сочетания), но и броские приёмы. Он то прибегал к обильным лессировкам, придавая живописи вид миниатюры или фарфоровой поверхности, то писал свободными жидкими мазками, подражая манере Дж. Б. Тьеполо, а в палитре — колориту венецианских «виртуозов». Он был интерпретатором многих манер, ощущая творческую свободу как подлинный мастер XVIII столетия.

Излюбленной темой Буше были сцены из истории Юпитера («Юпитер и Каллисто», 1744, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Леда и лебедь», Национальная галерея, Стокгольм) с изображением чувственных розовых тел нимф, наяд, амуров. Со столь же великолепным мастерством выписаны тела богинь и аксессуары в полотнах «Купание Дианы» (1742, Лувр) и «Туалет Венеры» (Метрополитен-музей). Яркие краски приведены в них к единой сияющей золотистой гамме, напоминающей палитру венецианских мастеров.

Образы мира безмятежного, полного чувственными наслаждениями жизни переданы в полотнах «Купание Дианы» (1742, Париж, Лувр), «Венера, утешающая Амура» (1751, Вашингтон, Национальная галерея искусства). За эти не соответствовавшие чаяниям века Просвещения сюжеты он подвергся суровой критике Дидро, писавшего, что «его распутство должно пленять щеголей, легкомыслящих женщин, молодёжь, людей света, то есть всех тех, кому чужды истинный вкус, правдивость».

В духе академической традиции художник пишет и библейские сцены («Жертвоприношение Гидеона», Лувр; «Иосиф, представляемый отцом и братьями фараону», Художественный музей, Колумбия); отсутствие внутреннего драматизма восполняется в них эмоциональной живописной манерой и ярким колоритом.

Жанровые сцены 
В жанровых сценах в интерьере Буше с большим мастерством не только передает детали изображаемых будуаров, костюмы персонажей — дам, занятых туалетом и беседой со служанками, расположившихся за столом матерей или гувернанток с детьми, — но и умеет придать сцене занимательность, объединить всех общим настроением («Утро», 1745, Национальная галерея, Стокгольм; «Завтрак», Лувр).

Портреты 
Буше не был портретистом, но часто писал свою покровительницу, фаворитку Людовика XV мадам де Помпадур. В её первом портрете (1756, частное собрание) и недатированном портрете из собрания Лувра она изображена в зелёном шелковом платье с книгой и у фортепьяно на фоне изысканно, по моде обставленного будуара в своем замке в Бельвю.

Все полотна исполнены в серебристой оливково-коричневой гамме. Знатная заказчица позирует с книгой или у фортепьяно, на фоне модной обстановки будуара, кабинета или гостиной своего замка Бельвю. Буше любил сочетание нескольких доминирующих цветов, сводя к ним свою палитру, но всегда стремясь к изысканным тональным их соотношениям. В Салоне 1765 года Дидро писал, что «его манера широка и величественна» и что у него «сильный и верный цвет». Декоративная импозантность, присущая идеальному портрету, сочетается в образах маркизы де Помпадур с передачей интимного, личного чувства, что придает им более камерный тон.

В портретах мадам де Помпадур передано сходство, но в целом художник следует, как и в других своих «женских головках» (в живописи и в пастели), воспроизведению модного идеала красоты с кукольным личиком, миндалевидными глазами, маленьким носиком и ртом-сердечком — это «портреты состояния», распространенные в XVIII столетии («Женская головка», или «Пробуждение», Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва).

В «портретах-состояниях» (этот жанр был распространен в XVIII столетии) или в «одалисках» Буше часто прибегает к изображению модного типа грациозной красоты с кукольным капризным розовым личиком. Таковы его женские образы в картинах «Темноволосая одалиска» (1745, Париж, Лувр) и «Светловолосая одалиска» (Мюнхен, Старая пинакотека). Они не лишены пикантной эротики и исполнены с большим живописным мастерством. Не менее тонки по найденным цветовым сочетаниям изображения женских головок в технике живописи маслом и в пастели («Женская головка, или Пробуждение», 1730-е, Москва, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

Рисунки 
Прекрасный рисовальщик, Буше работал в технике не только пастели, но и гуаши; любил сочетать чёрный и белый мел с сангиной, то есть исполнял рисунок «в три карандаша» по тонированной коричневым тоном бумаге, что создавало изысканные цветовые эффекты. Для шпалерной мануфактуры он создал более 40 эскизов для шести серий шпалер («Сельские празднества», «История Психеи», «Китайская серия», «Любовь богов» и др.). Рисунки Буше использовались для украшения фарфора и изготовления фигурок из бисквита с изображением детей и пасторальных сцен («Едоки винограда», «Маленький садовник», «Продавец бубликов», все в Эрмитаже).

Декорации и гравюры 
Буше делал декорации для опер и спектаклей и картоны для гобеленов мануфактуры Бове; две серии картонов, «Итальянские деревенские праздники» (1736) и «Благородная пастораль» (1755), находятся в коллекции Хантингтон в Сан-Марино (Калифорния).

Достойны внимания многочисленные серии гравюр Буше, среди которых иллюстрации к произведениям Мольера и других авторов, а также серия «Крики Парижа» с изображениями уличных сценок.

Некоторую часть гравюр на основе полотен Буше выполнил Клод-Огюстен Дюфлос.

Восток в творчестве художника 

Сцены из жизни народов Востока, особенно Китая, увлекали Франсуа Буше, как и его современников-аристократов и буржуа эпохи рококо. Известно, что он собирал предметы восточного быта. Они впоследствии были выставлены на распродаже его коллекции произведений искусства в 1771 году. На гравюре «Игра в китайские шахматы» Буше запечатлел китайскую национальную игру сянци (аналог шахмат).

Позднее творчество 
В позднем творчестве Буше начинает изменять чувство цвета. В его произведениях появляется сопоставление ярких локальных цветов, придающих «ковровость» его живописи. Он по-прежнему создает пейзажи («Пейзаж с рыбаком и его друзьями», 1770, Метрополитен-музей), картины на библейские сюжеты, декоративные композиции в медальонах с пышно оформленными в стиле рококо обрамленьями (они обычно размещались или над дверями, или над зеркалами). У него постепенно вырабатывается лёгкий, но эффектный штамп, так как от него требуют повторения работ. За это Буше подвергался критике Дидро, всегда, однако, высоко ценившего его дарование.

Ученики 
Его самый талантливый ученик Жан-Оноре Фрагонар унаследовал от него внешнее изящество, свободу композиции и смелость колорита, но он попытается соединить их с большей эмоциональной внутренней углубленностью в передаче образов и сюжетов. В числе его известных учеников были Жан-Батист Лепренс, Жак-Филип-Жозеф де Сен-Кантен и Шарль-Мишель-Анж Шалль.
 
Дружеские связи соединяли Буше со шведским художником Густафом Лундбергом, находившимся под обаянием его творчества. Лундбергу принадлежит и наиболее известный портрет Буше.

Критика 
Современное французское искусствоведение оценивает искусство Буше невысоко. Признавая превосходную технику художника, критики отмечают «слащавость» его работ, его неидеальный художественный вкус, а также общую «буржуазность» или «мещанистость» его стиля.

Список произведений 
 Художник в своей мастерской (автопортрет), 1720, Лувр, Париж.
 Диана после охоты, холст, масло, 37 x 52 см, Музей Коньяк-Же, Париж.
 Геркулес и Омфала, 1731—40 гг., холст, масло, 90 х 74 см, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
 Венера, просящая у Вулкана оружие для Энея, 1732 г., холст, масло, 252 x 175 см, Лувр, Париж.
 Портрет Мари Бьюзо, жены художника, 1733.
 Аврора и Кефал, 1733, Музей изобразительного искусства Нанси.
 Похищение Европы, 1732-34 гг., холст, масло, 231 x 274 см, Собрание Уоллеса, Лондон.
 Ринальдо и Армида, 1734 г., холст, масло. 135,5 x 170,5 см, Лувр, Париж.
 Триумф Пана, 1736 г., Национальная галерея, Лондон.
 Завтрак, 1739, Лувр, Париж.
 Рождение Венеры, 1740 г., холст, масло, 130 x 162 см, Национальный музей, Стокгольм.
 Триумф Венеры, 1740 г., холст, масло, Национальный музей, Стокгольм.
 Леда и Лебедь, 1741 г., холст, масло, частная коллекция.
 Диана, отдыхающая после купания, 1742 г., холст, масло, 56 x 73 см, Лувр, Париж.
 Диана после охоты, 1742 г., Музей Коньяк-Жэ, Париж.
 Обучение Купидона, 1742 г., Музей Шарлоттенбурга, Берлин.
 Туалет, 1742, холст, масло, частная коллекция.
 Пейзаж с отшельником, 1742, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
 Юпитер и Каллисто, 1744 г., холст, масло, 98 х 72 см, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
 Одалиска на синей софе, 1745, Лувр, Париж.
 Портрет мадам Бержере, 1746.
 Летняя пастораль, 1749.
 Аполлон предстает перед пастушкой в облике бога, 1750 г., Музей изящных искусств, Тур.
 Венера, обезоруживающая Купидона, 1751 г.
 Туалет Венеры, 1751 г., холст, масло, 108,3 x 85,1 см, Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
 Венера, утешающая Амура, 1751 г., холст, масло, Национальная галерея искусств, Вашингтон.
 Мельница, 1751, холст, масло, 66 x 84 см, Лувр, Париж.
 Портрет мадемуазель О’Мерфи (Светловолосая одалиска), 1752, Старая пинакотека, Мюнхен.
 Закат Солнца, 1752 г., Собрание Уоллеса, Лондон.
 Восход Солнца, 1753 г., Лондон.
 Визит Венеры к Вулкану, 1754 г., холст, масло, Собрание Уоллеса, Лондон.
 Портрет маркизы де Помпадур, 1756 г., Старая пинакотека, Мюнхен.
 Вулкан, вручающий Венере оружие для Энея, 1757 г., холст, масло, 320 x 320 см, Лувр, Париж.
 Юпитер в облике Дианы, соблазняющий Каллисто, 1759 г., Музей искусств Нельсона-Аткинсона, Канзас-сити.
 Портрет маркизы де Помпадур, 1759, холст, масло, 91 x 68 см, Собрание Уоллеса, Лондон.
 Пан и Сиринга, ок. 1762 г., Музей Прадо, Мадрид.
 Пигмалион и Галатея, 1767 г., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Галерея

Примечания

Литература 

Очерки жизни и творчества
 
 
 
 
 
 
 
Каталоги выставок
 
 
 
 
Другие работы
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

 
 Франсуа Буше — музей изобразительных искусств
 Арт-каталог
 Картины Франсуа Буше
 Галерея Художников Мира — Буше, Франсуа — Биографии

Художники Франции XVIII века
Гравёры Франции
Художники рококо
Французские живописцы рококо
Художники эротики
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Лауреаты Римской премии
Гогетта
Художники-гобеленисты